Алоа може да се односи на:

 Алоа (Оаза), насељено место у Француској, у департману Оаза
 Алоа (Па де Кале), насељено место у Француској, у департману Па де Кале
 Алоа ле Перноа, насељено место у Француској, у департману Сома